624 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 624 км — остановочный пункт Куйбышевской железной дороги в Республике Мордовия. Код 640056.
 624 км — остановочный пункт Юго-Восточной железной дороги в Белгородской области. Код 438618.